Huidig
 Medaille van de Arbeid (Kameroen) - Kameroen
 Medaille voor de Arbeid (Frankrijk) - Frankrijk
 Medaille voor Heldhaftige Arbeid - Rusland
 Orde van Verdienste voor de Arbeid - Portugal
 Held van de Arbeid van de Koreaanse Democratische Volksrepubliek - Noord-Korea

Herinneringsmedailles
 Medaille voor Heldhaftige Arbeid in de Grote Vaderlandse Oorlog van 1941-1945 - Sovjet Unie

Voormalig
 Medaille voor Trouw in de Arbeid - Groothertogdom Oldenburg
 Medaille voor Trouwe Arbeid - Koninkrijk Saksen
 Orde van de Arbeid (Bulgarije) - Volksrepubliek Bulgarije
 Held van de Socialistische Arbeid (Bulgarije) - Volksrepubliek Bulgarije
 Orde van de Rode Vlag van de Arbeid (Bulgarije) - Volksrepubliek Bulgarije
 Held van de Socialistische Arbeid (Sovjet-Unie) - Sovjet Unie
 Orde van de Rode Vlag van de Arbeid (Sovjet-Unie) - Sovjet Unie
 Held van de Arbeid (DDR) - Duitse Democratische Republiek
 Orde van de Arbeid (Cambodja) - Cambodja